N2 puede referirse a:
 N2, la fórmula química del Dinitrógeno.
 Línea N2, una línea de autobuses de Madrid.
 Código ATC N02, un índice de sustancias farmacológicas y medicamentos.
 N-II, una carretera española que une Madrid y el paso fronterizo de La Junquera.
 La carretera N2, carretera de Portugal que une Chaves y Faro.
 La carretera N2, la carretera del Rif (Marruecos), que enlaza Tánger y Oujda.